Трес Палмас има више значења:

 Трес Палмас, Ехидо Насионалиста Парсела Куарента (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Трес Палмас (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Трес Палмас (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Трес Палмас, Ехидо Сан Висенте (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Трес Палмас (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Трес Палмас (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Трес Палмас (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Трес Палмас (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Трес Палмас (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Трес Палмас (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Трес Палмас (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Трес Палмас, Регуло Гарсија (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Трес Палмас (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Трес Палмас, Адолфо Тревињо (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Трес Палмас (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Палмас (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Палмас (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику